Thiemes ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Thiemes (* 1914), deutscher Politiker (DBD)
 Klaus-Dieter Thiemes (* 1948), deutscher Politiker (DBD)